Joost van Ginkel (né en 1971), réalisateur et scénariste néerlandais.
Marco van Ginkel (né en 1992), footballeur néerlandais.
Sandy van Ginkel (1920-2009), architecte et urbaniste néerlandais.